Hrvatska:
 Drežnik, naselje u općini Rešetari
 Drežnik Brezovički, gradsko naselje Zagreba
 Drežnik Grad, naselje u općini Rakovica
 Stari grad Drežnik, utvrda kod naselja Drežnik Grad
 Drežnik Podokićki, gradsko naselje Samobora
 Drežnik (Karlovac),gradska četvrt Karlovca